Die Liste der Fußball-Afrikapokalsieger enthält alle afrikanischen Fußballvereine, die bisher mindestens einmal einen der drei, von der CAF seit 1964 organisierten Afrikapokalwettbewerbe – die Champions League (bis 1996 African Cup of Champions Clubs), den African Cup Winners’ Cup (2004 in den Confederation Cup eingegliedert) oder den CAF Confederation Cup (bis 2003 CAF-Cup) – gewannen. Nicht berücksichtigt in dieser Liste wird hingegen der afrikanische Supercup. Es werden in der erstgenannten Liste alle Sieger aufgeführt. Eine weitere Liste nennt alle Vereine mit der jeweiligen Gesamtzahl der Siege sowie die Zahl der Siege bei den einzelnen Turnieren und eine dritte Liste gibt die Länderwertung wieder.

Die meisten Siege bei den Afrikapokalwettbewerben erzielte Al Ahly Kairo mit 15 Siegen. Alle drei Afrikapokalwettbewerbe mindestens einmal zu gewinnen, gelang bisher sechs Vereinen: JS Kabylie, Espérance Tunis, Étoile Sportive du Sahel, Al Ahly Kairo, Tout Puissant Mazembe und zuletzt Zamalek Kairo. Dreimal hintereinander einen Afrikapokal zu gewinnen, ein sogenannter Hattrick, gelang bisher zwei Klubs: Im African Cup Winners’ Cup triumphierte Al Ahly Kairo (zwischen 1984 und 1986) und im CAF Cup Jeunesse Sportive Kabylie (zwischen 2000 und 2002). Dreimal in Folge über zwei Wettbewerbe verteilt gewannen bisher drei Klubs: Canon Yaoundé gewann 1978 den African Cup of Champions Clubs, 1979 den African Cup Winners’ Cup und 1980 erneut den African Cup of Champions Clubs, Al Ahly Kairo gewann 2012 und 2013 die AFC Champions League sowie 2014 den CAF Confederation Cup und Tout Puissant Mazembe gewann 2015 die CAF Champions League sowie 2016 und 2017 den CAF Confederation Cup. Al Ahly Kairo gewann sogar viermal in Folge über zwei Wettbewerbe verteilt: zwischen 1984 und 1986 den African Cup Winners’ Cup und 1987 den African Cup of Champions Clubs.

Die Wettbewerbe im Überblick

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 48 Klubs aus Afrika mindestens einen Afrikapokal. Die sechs Vereine, welche alle drei existierenden Afrikapokale der CAF mindestens jeweils einmal errungen haben, sind blau hinterlegt.

Länderrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen Klubs aus 16 Ländern Afrikas mindestens einmal einen Afrikapokal.

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Europapokalsieger
 Liste der Fußball-Südamerikapokalsieger
 Liste der Fußball-Asienpokalsieger
 Liste der Fußball-CONCACAF-Pokalsieger

Afrikapokalsieger
Fußball-Afrikapokal